Il Kisei 1988 è stata la dodicesima edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei